Cink, átmenetifém
 Cink, fúvós hangszer
 Cink, volt magyar nyelvű hírblog (2012–2015)